Драгоешти има више значења:

 Драгоешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Драгоешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Драгоешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Драгоешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Драгоешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији